Багабурульское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Ики-Бурульском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе СМО — посёлок Бага-Бурул.

География 
Поселение расположено в южной части Ергенинской возвышенности. Граничит на востоке с Утсалинским, на юге — с Ики-Бурульским, на западе — с Приманычским, на севере — с Оргакинским СМО, на северо-востоке — с Яшкульским районом (Гашунское СМО).

История 
Бага-Бурульский сельсовет был образован в 1966 году

Население 

По состоянию на 01.01.2012 г. население СМО составляет 610 человек или 5,4 % населения Ики-Бурульского района.

Национальный состав 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Экономика 
Основная отрасль экономики поселения — сельское хозяйство. На территории СМО действуют СПК «Бага-Бурул», КФХ и ЛПХ.

Примечания 

Муниципальные образования Ики-Бурульского района
Сельские поселения Калмыкии